O Quadro de Engenheiros Militares (QEM) é o quadro do Exército Brasileiro formado pelos oficiais que cursaram o Instituto Militar de Engenharia nas diversas especialidades como: cartografia, computação, comunicações, eletricidade, eletrônica, fortificação e construção, materiais, mecânica de automóvel, mecânica de armamento e química. O oficial do QEM realiza trabalhos técnicos, dentro de suas especialidades, em diversos órgãos e instituições. O patrono do QEM é o Cel português Ricardo Franco de Almeida Serra, um famoso militar que ingressou na academia militar de seu país e desempenhou importante trabalho no Brasil Colônia, sobre tudo no rio Amazonas, no Mato Grosso e no Prata. O distintivo do Quadro de Engenheiros Militares é composto por uma roda dentada vazada circunscrevendo um castelo.

O Dia do Quadro de Engenheiros Militares é comemorado no Exército Brasileiro no dia 03 de Agosto, em homenagem à data do nascimento do Cel Ricardo Franco, nascido em 03 de agosto de 1748.

Ligações externas 
 Quadro de Engenheiros Militares Pelo Sitio oficial do Exército brasileiro (em português)

Exército Brasileiro
Engenharia